Sopot Festival 1968  – 8. edycja festiwalu muzycznego odbywającego się w sopockiej Operze Leśnej. Festiwal został zorganizowany w dniach 22-25 sierpnia 1968 roku, w Operze Leśnej. Konkurs prowadzili Valentina Leontieva (ZSRR), Helga Vlahovic (Jugosławia), Bożena Walter (Polska) i Lucjan Kydryński (Polska). Wygrała Urszula Sipińska i Partita z piosenką „Po ten kwiat czerwony”.

Półfinał (dzień płytowy)

Finał (dzień międzynarodowy)

Jury 
 : Medthat Assem 
 : Wolfgang Kischka
 : Kenneth Baynes
 : Andrzej Kurylewicz, Mirosław Dąbrowski, Jacek Dobierski, Michał Rusinek, Witold Filler, Roman Heising
 : John B.Cassar 
 : Anne Lecat 
 : Paul Colbert 
 : Rosaleen Lorigan
 : Andre Couke 
 : Sigeaku Matsouri 
 : Agathe Mella 
 : Ole Mortensen 
 : Fernando Paggi 
 : Aleksander Flarkowski 
 : Fran Potocnjak 
 : Andre Gaspard 
 : Lou Van Rees 
 : Emil Georgiew 
 : Luciano Ripoli 
 : Eberchardt Rudolph 
 : Cay Istrom 
 : Pal Keszler 
 : Ramón Solanes 
 : Nicolae Kirkulescu 
 : Rafael Somavilla

Przypisy 

Konkursy Sopot Festival